FTI steht für:
 Film Transfer Imaging, additives Fertigungsverfahren, siehe 3D-Druck
 FTI Group, ehemals Frosch Touristik GmbH
 Flugtestinstrumentierung
 Fitiuta Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Taʻū, Amerikanisch-Samoa
 Forschung, Technologie und Innovation (ein Politikfeld)
 Freies-Thyroxin-Index, Schilddrüsenhormonstatus als Teil der Schilddrüsenfunktionstests
 Frégate de taille intermédiaire, vormaliger Projektname von Frégate de défense et d’intervention, siehe Amiral-Ronarc’h-Klasse, geplante Klasse von sieben Fregatten

Abkürzung